

Поремба-Велика — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Поремба-Велика — село в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства